Frauenheim steht für:

 Frauenheim (Arbeiterkolonie), eine Arbeiterinnen-Kolonie in Groß-Salze (heute Wieliczka, Polen)

Frauenheim ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Frauenheim (1912–1969), deutscher Marineoffizier, zuletzt Fregattenkapitän im Zweiten Weltkrieg
 Thomas Frauenheim, Informatiker 

Siehe auch:

 Fraunheim